Tajma – miasto w Kuwejcie
 Tajma – oaza w Arabii Saudyjskiej